El término Cantón hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Unidad territorial subnacional
 Cantón: unidad territorial en que puede subdividirse un país
Cantones de Costa Rica
Cantones de Ecuador
Cabecera cantonal (Ecuador)
Concejo Cantonal de Guayaquil
Cantón francés
Cantones de Suiza
Bancos Cantonales (Suiza)

Localidad y provincia en China
 Cantón: ciudad del sureste de la República Popular China
 Provincia de Cantón: provincia cuya capital es la ciudad de Cantón

Historia de España
Rebelión cantonal (1873)
Cantón de Cartagena
Cantón de Almansa
Cantón de Málaga
Cantón de Cádiz
Cantón de Valencia
Cantón de Motril

Estados Unidos 
Canton (Nueva York), ciudad estadounidense ubicada en el condado de St Lawrence, estado de Nueva York.

Política
Cantonalismo, movimiento político
Partido cantonal

Además
 Cantón (pieza heráldica): una de las esquinas de un escudo heráldico
 Cantón ferroviario

 Cantón (elemento de la ordenación forestal)